Conferentie van Brussel (1874) - conferentie die de start was van het Oorlogsrecht
 Verklaring van Brussel - resultaat van bovenstaande conferentie
 Geografische conferentie van Brussel - over de ontwikkeling van Afrika
 Conventie van Brussel (1890) - (Algemene akte van de conferentie van Brussel), internationaal verdrag tegen de Afrikaanse slavenhandel